El apellido Brandt puede referirse a las siguientes personas:
 Julian Brandt:
Futbolista alemán
 Augusto Brandt: compositor venezolano
 Bill Brandt: fotógrafo británico nacido en Alemania
 Carlos Brandt: historiador venezolano
 Federico Brandt: pintor venezolano
 Georg Brandt: químico sueco
 Heinrich Brandt: matemático alemán
 Miroslav Brandt: historiador croata
 Richard Brandt: filósofo moralista estadounidense
 Willy Brandt: político socialdemócrata alemán. Canciller de Alemania.

Autores de nombres científicos 
 F.W.Brandt - Frank W. Brandt fl. 1978
 F.H.Brandt - Fred H. Brandt 1908-
 J.-P.Brandt - Jean-Pierre Brandt 1921-1963
 Johann Friedrich von Brandt: naturalista alemán 1802-1879
 J.T.H.Brandt - Johann Theodor Hubert Brandt 1877-1939
 K.Brandt - Karl Brandt 1854-1931
 M.Brandt - Max Brandt 1884-1914
 T.Brandt - T. Brandt 1877-1939
 W.Brandt - Wilhelm Brandt -1929

Brandt puede también hacerle referencia a :
 cormorán de Brandt : Una especie de ave
 Brandt (Dakota del Sur) : Un pueblo en los Estados Unidos
  : Una marca francesa de electrodomésticos